Az  1970-es úszó-Európa-bajnokságon a női 10 méteres toronyugrás  selejtezőit szeptember 10-én, a döntőt szeptember 11-én rendezték. A versenyszámban 18-an indultak. A győztes a csehszlovák Milena Duchková lett.

Eredmények

Selejtező
Zölddel kiemelve a döntőbe jutottak

Döntő

Források
 
 

Műugrás az 1970-es úszó-Európa-bajnokságon